Presles is de naam van verscheidene plaatsen en gemeenten.
in Frankrijk:
Presles (Calvados)
Presles (Isère)
Presles (Val-d'Oise)
in België:
Presles (Henegouwen)